Neue Schanze steht für Befestigungsanlagen:

 Neue Schanze (Lochau)
 Neue Schanze (Rohrsen)